Ахарне может означать:
 Ахарне — город в Греции.
 Ахарне (дим) — община в Греции.